Der WAFU (Zone B) Women’s Cup 2018 war die erste Auflage der Fußball-Westafrikameisterschaft der Frauen in der westafrikanischen Zone B. Er fand vom 14. bis 24. Mai 2018 in der Elfenbeinküste statt. Organisiert wurde die Regionalmeisterschaft von der WAFU. Als Sieger ging die ghanaische Fußballnationalmannschaft der Frauen hervor.

Hintergrund und Modus 
Fünf der sechs Mannschaften aus der Zone B (ohne Benin) traten bei dem Turnier im Stade Robert Champroux und Stade du Parc des Sports an. Die Auswahlen des Senegal und Malis wurden aus Zone A dazu eingeladen. In der Gruppenphase spielten diese in zwei Gruppe zu je vier Mannschaften. Die besten zwei Mannschaften rückten in die Hauptrunde auf. Diese fand im K.-o.-System ab dem Halbfinale statt.

Die Auslosung fand am 9. Januar 2019 in Abidjan statt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Hauptrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Abidjan
Fußball (Elfenbeinküste)
2018
Fußballveranstaltung 2018